Osoby o tym nazwisku:
 John Bonnici – rzymskokatolicki duchowny 
 Josef Bonnici – maltański ekonomista, polityk, wykładowca akademicki
 Karmenu Mifsud Bonnici – maltański polityk
 Ugo Mifsud Bonnici – maltański polityk i prawnik